Бамба - популярні в Ізраїлі хрусткі ласощі з арахісу, подібні кукурудзяним паличкам
 Соль Бамба, Сулейман «Соль» Бамба (фр. Souleymane «Sol» Bamba; нар. 13 січня 1985 року, Іврі-сюр-Сен, Франція) — івуарійський футболіст.
 Фуссені Бамба, Фуссені Н'Ганон Бамба (фр. Fousseni N'Ganon Bamba, нар. 19 квітня 1990, Бінжервіль, Кот-Д'івуарі) — гвінейський футболіст
 Бамба Ассману Дрісса, Бамба Ассману Дрісса (фр. Bamba Assmanou Drissa, нар. 6 квітня 1984, Абіджан) — івуарійський футболіст.
 Бамба (село) — село в Мусігаті (комуна) провінції Бубанза, на північному заході Бурунді.